Термин Шесто чуло има више значења:

 Екстрасензорска перцепција се може назвати шестим чулом.
 Шесто чуло (ТВ серија) је ТВ серија режисера Тихомира Арсића.
 Шесто чуло (филм) је филм режисера Ем Најта Шамалана из 1999.